Појам Доленци се може односити на следеће:

Насеља:
 Доленци, насеље у општини Битољ, Северна Македонија;
 Доленци, насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија;

или:

 Бигор Доленци, насеље у општини Кичево, Северна Македонија;
 Манастирски Доленци, насеље у општини Кичево, Северна Македонија;
 Јагол Доленци, насеље у општини Кичево, Северна Македонија.

Племена:
 Доленци или Доленчани, љутићко племе.

Види још 
 Горенци (вишезначна одредница)